Menjivar ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Menjívar (* 1959), US-amerikanische Soziologin und Hochschullehrerin
 Evelio Menjivar-Ayala (* 1970), salvadorianisch-US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Washington